Regimiento de Infantería 7 puede hacer referencia a:

 el Regimiento de Infantería 7 de Argentina;
 o el Regimiento de Infantería 7 de Bolivia.